Sorcio – termine dispregiativo per indicare il topo
 Il Sorcio – personaggio della serie Romanzo criminale - La serie
 Re Sorcio – personaggio dell'universo immaginario della Disney

Altri progetti